Czułe słówka – powieść Larry’ego McMurtry’ego
 Czułe słówka – amerykański film z 1983, ekranizacja powieści
 Czułe słówka: ciąg dalszy – amerykański film z 1996